Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 352 dans le monde.

 Route 352 au Québec, Canada
 Route 352 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 352 en Finlande
 Route nationale 352 en France